

Botanica 
 Thuja (comunemente Tuia) – genere di piante.

Persone 
 Tuia – principessa egizia della XVIII dinastia;
 Tuia – regina egizia della XIX dinastia.
 Alessandro Tuia  – calciatore italiano.